Пост може да се отнася за:

 пост (въздържание) — религиозен пост;
 пост (военно дело) — боен пост във военното дело.